Mac OS, az Apple operációs rendszerének hivatalos neve 1997-től 2001-ig (gyakran ezzel a névvel jelölik az 1984 és 1997 közti verziókat is)
macOS, az Apple operációs rendszerének hivatalos neve 2016-tól